Pig Destroyer () — американская грайндкор группа, образована в 1997 году.
Первоначально название команды предполагалось «Cop Killer» или «Cop Destroyer», но было отвергнуто группой как бестактное, и участники остановились на названии «Pig Destroyer» (слово «pig» употребляется в американском сленге в значении «полицейский»).

Отличительными чертами творчества команды, являются высокая скорость исполнения, техническая безупречность, дикая агрессия, переходящая грань истерии.

Высокий вокал, используемый группой, выглядит более характерным для краст или powerviolence исполнителей, однако используется и низкий гроулинг. Pig Destroyer не используют бас-гитару.

В 2000 году один из наиболее значимых метал-лейбов Relapse Records заключил c командой контракт, и в июле 2000 года выпустил сплит (совместный релиз)с группой Isis на 7 дюймовой виниловой пластинке.

Альбом «38 Counts of Battery» (2001) явился компиляцией всех предыдущих релизов Pig Destroyer до 2000 года, который включал ранее изданные сплиты с Gnob и Orchid, их дебютный альбом «Explosions In Ward 6», и демозапись 1997 года.

«Prowler in the Yard», выпущенный в 2001 году, был первой из записей группы, действительно позволивший группе прорваться контекстуально. Получивший положительные отзывы таких журналов как «Kerrang!» и «Terrorizer», он позволил Pig Destroyer стать хедлайнерами фестивалей «New England Metal and Hardcore Festival» и «Relapse Records CMJ Showcase», а также в 2003 на «Relapse Contamination Fest», где группа выступала на одной площадке с High on Fire и The Dillinger Escape Plan.

Релиз альбома «Phantom Limb» (2007) на Relapse Records, и музыкальное видео на песню «Loathsome», дебютировавшее на канале MTV2 в программе «Headbanger’s Ball» в конце 2007 года, закрепили за Pig Destroyer звание одной из самый лучших современных грайндкор команд.

«Book Burner» — пятый альбом Pig Destroyer, и первый с 2007 года, издан 23 октября 2012 года на Relapse Records.

На 7 сентября 2018 года запланирован релиз нового альбома команды под названием «Head Cage» на Relapse Records.

10 июля 2018 года группа выпустила первый сингл к грядущему осенью альбому -  «Army of Cops».

Участники 
 J. R. Hayes — Вокал
 Scott Hull — Гитара
 Brian Harvey — Ударные
 Blake Harrison — Электроника

Бывшие участники 
 John Evans — Ударные (1997—2001)
 Donna Parker- Электроника (2006)
 Jessica Rylan- Клавишные (2006)

Дискография 

Грайндкор-группы США
Музыкальные коллективы по алфавиту
Музыкальные коллективы из Виргинии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1997 году
Исполнители Relapse Records